И́горь Войто́вич:
 Войтович, Игорь Данилович (1932—2014) — советский учёный, доктор технических наук, профессор.
 Войтович, Игорь Михайлович (род. 1973) — российский хоккеист с мячом, полузащитник.